Roncourt, commune de la Moselle. 
Roncourt, ancienne commune des Vosges réunie depuis 1978 à Hagnéville-et-Roncourt.

 Le château de Roncourt est un château de la commune d'Hagnéville-et-Roncourt dans le département des Vosges.